Marcelo Arévalo e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo e sono riusciti a confermarlo battendo in finale Rinky Hijikata e Reese Stalder con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Marcelo Arévalo  /  Jean-Julien Rojer (Campioni)
  Jamie Murray /  Michael Venus (quarti di finale)

  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (primo turno) 
  Julian Cash /  Henry Patten (quarti di finale)

Wildcard 

  Christian Harrison /  Denis Kudla (primo turno)

  Brandon Holt /  Alex Lawson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2023